Prabhakaran steht für:
 Prabhakaran (Film), srilankischer biografischer Kriegsfilm (2008)

Prabhakaran ist der Familienname folgender Personen:
 Justin Prabhakaran (* 1986), tamilischer Filmmusikkomponist
 S. R. Prabhakaran (bl. 2006–2020), tamilischer Filmregisseur
 Thachadi Prabhakaran (1936–2000), indischer Politiker, Kabinettsminister in Kerala (1986) unter K. Karunakaran
 Velupillai Prabhakaran (1954–2009), tamilischer Kriegsherr, Gründer der Liberation Tigers of Tamil Eelam